In Slowakije:
 Rokycany (okres Prešov), gemeente
 In Tsjechië:
 okres Rokycany, district
 Rokycany (okres Rokycany), gemeente in dit district